Вайсгаупт () — німецьке прізвище. Відомі носії:
 Адам Вайсгаупт — професор канонічного і природного права в Баварії в університеті Інгольштадта, засновник ордену ілюмінатів
 Еріх Вайсгаупт — німецький хокеїст